Дэниел Говард Ергин (, р. 6 февраля 1947) — американский экономист и автор книг. Лауреат Пулитцеровской премии. Является соучредителем и президентом консалтинговой компании , с 2004 года входящей в состав . Известен как автор книг по нефтяной и газовой промышленности.

Ранние годы 
Родился в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. Отец — репортер в «Чикаго Трибьюн», мать — скульптор и художник. Окончил среднюю школу в Беверли-Хиллз; получил степень бакалавра Йельского университета (1968). В студенческие годы работал корреспондентом Йель Дейли Ньюс и был одним из основателей . Получил докторскую степень в области международных отношений в Кембриджского университета (1974), где обучался по стипендии Маршалла. Состоит почётным доктором Горной школы шт. Колорадо, университета Хьюстона и университета Миссури.

Карьера 
С 1978 по 1980 год работал преподавателем в Гарвардской школе бизнеса, затем, до 1985 года, — в Гарвардской школе управления им. Джона Ф. Кеннеди. В 1982 г. основал консалтинговую компанию Cambridge Energy Research Associates. С 2004 года является вице-президентом компании , после того как последняя приобрела CERA.

Книги 
Первая книга Ергина «Shattered Peace», посвящена причинам «холодной войны».

В соавторстве с Робертом Стобоу (Robert B. Stobaugh) написал исследование «Энергетическое будущее» для Гарвардской школы бизнеса; книга стала бестселлером по версии газеты Нью-Йорк Таймс.

Наибольшую известность получила книга Ергина «Добыча: Всемирная история борьбы за нефть, деньги и власть», отмеченная Пулитцеровской премией в 1992 году и премией Экклза за лучшую популярную книгу по экономике. По книге был снят одноимённый документальный сериал (The Prize: The Epic Quest for Oil, Money & Power) ПБС/Би-би-си, собравший более 20 миллионов зрителей. В 1997 году Ергин получил премию министерства энергетики США за «достижения в области энергетики и укрепление международного взаимопонимания».

Следующая книга «Russia 2010 and What It Means for the World», написанная в соавторстве с , описывает сценарии развития России после распада Советского Союза. За ней последовала книга «The Commanding Heights: the Battle for the World Economy», написанная в соавторстве с , посвященная вопросам глобализации и переделу рынков. По книге был снят шестичасовой телесериал ПБС/Би-би-си. При работе над фильмом Ергин брал интервью у известных политических деятелей, в числе которых Билл Клинтон, Дик Чейни, Гордон Браун, Ньют Гингрич и Роберт Рубин.

В сентябре 2011 года вышла книга Ергина «The Quest: Energy, Security, and the Remaking of the Modern World», продолжившая его же изложение истории мировой нефтяной и газовой промышленности, а также вопросов энергетической безопасности, изменения климата и поиска возобновляемых источников энергии. 2016 году книга вышла на русском языке.

Дискуссия о запасах нефти 
Ергин подверг критике прогнозы скорого исчерпания запасов нефти (т. н. «пик нефти»), указав, что такие прогнозы делаются не впервые. Прогнозы снижения добычи нефти делались, по меньшей мере, четыре раза: в 80-х годах XIX в., после обеих мировых войн, и в 1970-х годах. Ергин указывает, что теория «пика нефти» Хабберта игнорирует влияние экономики и технологического прогресса. Ергин предсказывает не снижение, а выход на постоянный уровень добычи по мере того, как рост цен и умеренный спрос будут стимулировать производство.

Сторонники теории пика нефти оспаривают выводы Ергина. Так, известный специалист-нефтяник  утверждал в 2011 году, что Ергин упускает из вида некоторые основные факты, что ведёт к ошибочным выводам.

Любопытные факты 
 Все свои книги Ергин пишет от руки.

Библиография 
Монографии
 Shattered Peace: The Origins of the Cold War and the National Security State. New York: , 1977. Reprints: Penguin, 1978, 1980, ISBN 0-395-27267-X; Penguin, rev. & updated, 1990, ISBN 0-14-012177-3. (Расколотый мир: Истоки холодной войны и национальной безопасности государства)
 The Prize: The Epic Quest for Oil, Money, and Power. New York: Simon & Schuster, 1991. ISBN 0-671-50248-4. Reprint: Simon & Schuster, 1992, ISBN 0-671-79932-0.
 Добыча: Всемирная история борьбы за нефть, деньги и власть
 The Quest: Energy, Security, and the Remaking of the Modern World. Penguin Press, 2011. ISBN 978-1-59420-283-4. (досл. Квест: Энергия, безопасность и переустройство современного мира)
На русском
 
 
В соавторстве
 Energy Future: The Report of the Energy Project at the Harvard Business School. New York: Random House, 1979. ISBN 0-394-50163-2. Reprints: Ballantine Books, ISBN 0-394-29349-5; Knopf, 3rd ed., 1982, ISBN 0-394-71063-0; Random House, new revised 3rd ed., 1990. [With Robert B. Stobaugh.] (Энергетическое будущее: доклад энергетического проекта в Гарвардской школе бизнеса)
 Global Insecurity: A Strategy for Energy and Economic Renewal. New York: Houghton Mifflin, 1982. ISBN 0-395-30517-9. Reprint: Viking Penguin Books, 1983, ISBN 0-14-006752-3. [With .] (Глобальные нестабильности: Стратегия энергетического и экономического обновления)
 Russia 2010 : And What It Means for the World. New York: Random House, 1993. ISBN 0-679-42995-6. Reprint: Vintage, 1995, ISBN 0-679-75922-0. [With Thane Gustafson.] (Россия 2010: и что это означает для мира)
 The Commanding Heights: The Battle for the World Economy. Revised, retitled, and updated ed. New York: Free Press, 2002. ISBN 0-684-83569-X. (Original edition, entitled: The Commanding Heights: The Battle Between Government and the Marketplace That Is Remaking the Modern World: New York: Simon & Schuster, 1998; ISBN 0-684-82975-4.) [With Joseph A. Stanislaw.] (Командные высоты: Битва за мировую экономику)

Статьи и интервью
 Booknotes interview with Yergin on The Prize, January 27, 1991
 Mr Bush and the Riga axioms, S. Varadarajan 2005
 Crisis in the Pipeline, Daniel Yergin, The Wall Street Journal, August 10, 2006
 A Price Tag to Growth, LiveMint, February 23, 2007
 Visions of an Age When Oil Isn’t King The New York Times, September 20, 2011

Примечания 
Примечания

Сноски

Ссылки 
 Дэниел Ергин — Официальный Сайт
 Статьи и выступления Дэниел Ергин
 Судя по СИ-СПЭН
 Дэниел Ергин о Чарли Роуз
 Дэниел Ергин в базе данных anidb
 Работы или о Дэниел Ергин в библиотеках (каталог worldcat каталог)

Писатели США XX века
Писатели США XXI века
Выпускники Средней школы Беверли-Хиллз
Выпускники Йельского университета
Выпускники Кембриджского университета
Выпускники Тринити-колледжа (Кембридж)
Стипендиаты Маршалла
Википедия:Биографии современников
Лауреаты Пулитцеровской премии за нехудожественную литературу
Персоналии:Совет по международным отношениям